Woodlock peut faire référence à : 
 Henry Woodlock (?-1316), évêque de Winchester.
 Patricia Woodlock (1873 – vivante en 1930), artiste et suffragette britannique.